Валерий Григорьевич Акопян:
 Акопян, Валерий Григорьевич (1939—1983) — советский детский хирург.
 Акопян, Валерий Григорьевич (род. 1958) — украинский депутат.
 Примечания